Нововознесенська сільська рада — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Нововознесенська сільська рада — Херсонська область, Високопільський район